Saint-Sernin (Ardèche) – comune francese
 Saint-Sernin (Aude) – comune francese
 Saint-Sernin (Lot e Garonna) – comune francese